BLAST Premier 2020 — киберспортивная лига по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, организованная RFRSH в 2020 году.

Турнирная серия BLAST Premier разделена на два сезона: весенний — Spring Series, и осенний — Fall Series, а после — финальная часть — Global Final 2020. Общий призовой фонд составляет . На каждый сезон выделено по , а на Global Final в конце года разыграют , из которых победитель получит миллион. Эта лига является самой крупной по призовому фонду среди дисциплины Counter-Strike: Global Offensive, так, в самом престижном турнире серии Major, призовой фонд составляет всего 1 млн $. Лига открыта 31 января.

Формат 
В лигу входит 2 сезона: весенний — Spring Series и осенний — Fall Series. Каждый сезон состоит из трёх турниров. Regular Season — определяет победителей и проигравших, в нём примут участие 12 команд, 6 из них пройдут в финал, а остальные попадут на Showdown. Showdown — последний шанс для проигравших, в нём будут участвовать 10 команд и только две из них смогут пройти в Final. Также в этот этап будут приглашены 4 другие команды. Final — последний турнир сезона, в нём будут участвовать 8 команд, мероприятие решит, какая команда пройдёт на Global Final. В финальной части — Global Final разыграют 1,5 млн $ и определится победитель лиги, который получит 1 млн $. Трансляция матчей доступна через Twitch. Матчи будут проводиться в разных городах по всему миру.

Аналитики и комментаторы 
25 января стало известно, что эксклюзивные права на русскоязычную трансляцию матчей BLAST Premier 2020 получил холдинг Winstrike. Позже стало известно, что Winstrike заключил соглашение со студией Maincast, которая станет организатором трансляций.

В список аналитиков и комментаторов входят:

  Виталий «v1lat» Волочай
  Михаил «Olsior» Зверев
  Игорь «SL4M» Сопов
  Тауфик «Tafa» Хидри
  Анатолий «liTTle» Яшин
  Александр «Petr1k» Петрик
  Дмитрий «hooch» Богданов
  Сергей «lmbt» Бежанов
  Денис «seized» Костин
  Амиран «ami» Рехвиашвили
  Фёдор «KvaN» Захаров
  Алексей «xaoc» Кучеров
  Дмитрий «FlunkyFlame» Мешков
  Константин «LENINIW» Сивко

Spring Series 
Весенний сезон лиги, который будет проведён с 31 января по 21 июня 2020 года.

Regular Season 
Первый турнир весеннего сезона BLAST Premier 2020, который прошёл с 30 января по 16 февраля 2020 года в Three Mills Studio, Лондон. В нём поучаствовали 12 команд, которые разделены на 3 группы. Каждая группа является плей-офф сеткой в формате Double Elimination. Команды, занявшие первые и вторые места в своих группах попали на Spring Final, а третьи и четвёртые места попали на Spring Showdown.

Showdown 
Второй турнир весеннего сезона BLAST Premier 2020, который пройдёт со 2 по 7 июня 2020 года. В нём будет участвовать 10 команд, которые будут разделены на 2 группы. Формат ещё не определён. Команды, занявшие первое и второе место, попадают на Spring Final.

Final 
Последний турнир весеннего сезона BLAST Premier 2020, который пройдёт с 16 по 21 июня 2020 года в Москве. В нём будет участвовать 8 команд. Формат ещё не определён. Команда-победитель получает  и право участвовать на Global Final.

Fall Series 
Осенний сезон лиги, который будет проведён с 15 октября по 13 декабря 2020 года.

Regular Season 
Первый турнир осеннего сезона BLAST Premier 2020, который пройдёт с 15 по 31 октября. В нём будет участвовать 12 команд, которые разделены на 3 группы. Каждая группа является плей-офф сеткой в формате Double Elimination. Команды, занявшие первые и вторые места в своих группах попадают на Fall Final, а третьи и четвёртые места попадают на Fall Showdown.

Showdown 
Второй турнир осеннего сезона BLAST Premier 2020, который пройдёт с 17 по 22 ноября 2020 года. В нём будет участвовать 10 команд, которые будут разделены на 2 группы. Формат ещё не определён. Команды, занявшие первое и второе место, попадают на Fall Final.

Final 
Последний турнир осеннего сезона BLAST Premier 2020, который пройдёт с 8 по 13 декабря 2020 года. В нём будет участвовать 8 команд. Формат ещё не определён. Команда-победитель получает  и право участвовать на Global Final.

Global Final 
Последняя часть лиги BLAST Premier 2020, в котором будет участвовать 8 команд; одна команда со Spring Final, вторая — с Fall Final, по одной с каждого из мейджоров и 4 лучшие команд BLAST Premier Circuit. Будет проводиться с 18 по 24 января 2021 года. Призовой фонд — 1,5 млн $. Победитель финала становится чемпионом лиги и получает 1 млн $.

BLAST Premier Circuit 
BLAST Premier Circuit — рейтинговая система с использованием очков, получаемых за определённые места на турнирах. Четыре лучших команды попадут на Global Final.

(*) — Очки относятся к каждой группе.
(**) — Очки относятся к каждой сетке.

Текущие команды

Комментарии

Источники 

BLAST Premier
2020 год в киберспорте